Estat de Sonora, divisió administrativa de Mèxic
 Desert de Sonora, desert d'Amèrica del Nord a cavall de Mèxic i EUA
 Sonora i Sinaloa, antiga divisió administrativa de Mèxic
 Sonora (Califòrnia), població de l'estat de Califòrnia (EUA)
 Sonora (Kentucky), població de l'estat de Kentucky (EUA)
 Sonora (Texas), població de l'estat de Texas (EUA)